Арістід Бріан (фр. Aristide Briand, 28 березня 1862 — 7 березня 1932) — французький політик, один із лідерів Французької секції робітничого інтернаціоналу.
 Арістід Зогбо, Арісті́д Зогбо́ (фр. Aristide Zogbo, нар. 30 грудня 1981, Абіджан) — івуарійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Арістід, Арістід Справедливий (грец. Αριστειδης; 530 до н. е. — 468 до н. е.) — афінський полководець і політик, був одним з 10 воєначальників у битві під Марафоном.
 Арістід Бансе, Арісті́д Бансе́ (фр. Aristide Bancé; нар. 19 вересня 1984, Абіджан) — буркінійський футболіст, нападник клубу «АСЕК Мімозас» та національної збірної Буркіна-Фасо.
 Арістід Квінтіліан (дав.-гр. Ἀριστείδης ὁ Κοϊντιλιανός, лат. Aristides Quintilianus) — грецький філософ неоплатонік, теоретик музики.
 Жан-Бертран Арістід (гаїт. креол. Jan Bètran Aristid, фр. Jean-Bertrand Aristide; нар. 15 липня 1953) — гаїтянський державний та політичний діяч.
 Елій Арістид, Елій Арістід (117—181 роки н. е.) — відомий красномовець, софіст часів правління імператора Марка Аврелія.
 Джуліо Арістід Сарторіо (італ. Giulio Aristide Sartorio 11 лютого, 1860, Рим — 3 жовтня, 1932,Рим) — італійський художник і скульптор зламу XIX—XX століть.

 2319 Арістід (7631 P-L, 1935 QU, 1975 UC, 1975 VJ9, 1980 VY, A906 VE, 2319 Aristides) — астероїд головного поясу, відкритий 17 жовтня 1960 року.